Het WTA-tennistoernooi van Båstad (officieel Swedish Open) van 2019 vond plaats van maandag 8 tot en met zaterdag 13 juli 2019 in de Zweedse plaats Båstad. Het was de veertiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Båstad 2019. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Japanse Misaki Doi won de titel in zowel het enkel- als het dubbelspel. In beide finales was Danka Kovinić uit Montenegro haar tegenstandster.

Enkelspel 
Titelhoudster Kateřina Siniaková was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Roemeense Sorana Cîrstea strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Misaki Doi uit Japan won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Montenegrijnse Danka Kovinić in twee sets. Doi wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Båstad op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kimberley Zimmermann verloor meteen haar openingspartij.

De Nederlandse Arantxa Rus bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de Nederlandse titelhoudsters Quirine Lemoine en Arantxa Rus had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Rus speelde samen met Akgul Amanmuradova – zij strandden in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Lara Arruabarrena en Johanna Larsson, kwam evenmin voorbij de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Misaki Doi en Natalja Vichljantseva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Alexa Guarachi en Danka Kovinić in de match-tiebreak, na een verloren tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Japanse Doi had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Vichljantseva geen.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek en Elena Bogdan uit Roemenië versloegen in de tweede ronde het derde reekshoofd Mona Barthel en Xenia Knoll – daarmee bereikten zij de halve finale, waarin zij werden verslagen door Guarachi/Kovinić.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bastad 2019
Bastad